Songo peut désigner :
 Songo, un peuple d'Angola ;
Songo, ville et commune de la province d’Uíge en Angola, située dans la municipalité éponyme ;
Songo, municipalité de la province d’Uíge en Angola ;
 Songo, une commune rurale située dans le département de Zabré au Burkina Faso ;
 Songo, une commune rurale située dans le département de Zecco au Burkina Faso ;
 Songo I, une commune rurale située dans le département de Pô au Burkina Faso ;
 Songo II, une commune rurale située dans le département de Pô au Burkina Faso ;
 Songo ou mbati, une langue de la République centrafricaine ;
 Songo ou nsong (Guthrie : B85d), une langue bantoue de la République démocratique du Congo ;
 Songo, ou nsongo (Guthrie : H24), une langue bantoue d’Angola ;
 Songo, une musique cubaine ;
 Songo-La Maya, une municipalité de la province de Santiago de Cuba ;
 Pongo Songo, un village du Cameroun ;
 Songo, une ville du Mozambique au bord du lac du barrage de Cahora Bassa

Homonymie de toponyme